Luisa von Spanien ist der Name folgender Personen:

 Luisa Fernanda von Spanien (1832–1897), Infantin von Spanien und Herzogin von Montpensier

Siehe auch:
 Luisa von Bourbon-Sizilien